NR3C1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 777 амінокислот, а молекулярна маса — 85 659.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, розходження хромосом, поліморфізм, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами, іонами металів, іоном цинку, ДНК, РНК, стероїдами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Ядерні рецептори